Plaza de Mayo – plac w Buenos Aires
 Plaza de Mayo – stacja metra w Buenos Aires